Longbow — средневековый английский длинный лук. Слово может употребляться также в следующих значениях:

Вооружение и военная техника 
 AGM-114L Longbow Hellfire — американская самонаводящаяся противотанковая управляемая ракета вертолётного базирования
 AN/APG-78 Longbow - радарная подсистема для вертолёта
 Longbow T-76 — американская снайперская винтовка со скользящим затвором

Летательные аппараты 
 AH-64D Apache Longbow — американский ударный вертолёт, модификация AH-64 Apache

Программные продукты 
 Longbow (компьютерная игра) — цикл компьютерных игр в жанре авиасимулятор выполнения боевых задач на одноименном ударном вертолёте